Die Ethylphenylbenzoate sind eine Stoffgruppe, die Ester der Ethylphenole mit Benzoesäure sind.

Herstellung 
Die Ethylphenylbenzoate können durch Veresterung der Ethylphenole mit Benzoylchlorid hergestellt werden.

Verwendung 
Die Ethylphenylbenzoate wurden früher aufgrund ihrer leichten Herstellbarkeit und ihrer relativ scharfen Schmelzpunkte zum qualitativ-analytischen Nachweis der Ethylphenole benutzt.

Einzelnachweise 

Benzolcarbonsäureester
Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe